Ашур Бен Хаяль ( родился в 1939 году в Дерне, Ливия) — ливийский политик и дипломат . По указу премьер-министра Ливии ПНС Ливии Абделя Рахима аль-Киба 22 ноября 2011 года был назначен министром иностранных дел.

Бен Хаяль получил образование в Ливийском университете в Бенгази в 1960-х годах. Он был секретарем ливийского посольства в Италии в конце 1960-х годов. Затем он работал в штабе ливийского представительства при Совбезе ООН с 1976 года по 1977 год, когда она была его непостоянным членом. Во время работы в ООН познакомился с Мансуром Рашидом аль-Кикха — будущим ливийским оппозиционером. Был ливийским послом в Корее, перешёл на сторону оппозиции и сбежал из Ливии в 1984 году после инцидента в ливийском посольстве в Англии, когда в результате огня, открытого из посольства по ливийцам-эмигрантам погибла Ивонн Флетчер — английский полицейский.

Будучи за границей, Хаяль вместе с Кикхой работали в Ливийском национальном движении. Хаяль сначала был заместителем главы движения, в 2005 году сам его возглавил. С началом гражданской войны в Ливии встал на сторону ПНС.

Ссылки 
 Libyan Foreign Ministry 
 Interim Government Official website (Executive Office)

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Персоналии:Ливия
Гражданская война в Ливии
Политические эмигранты
Политики Ливии
Министры иностранных дел Ливии
Министры Ливии
Родившиеся в 1939 году
Родившиеся в Ливии